Раисовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Раисовка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Раисовка — село в Прохоровском районе Белгородской области.